Bollobás Béla (1910–1985) orvos
 Bollobás Béla (1943) matematikus